Ке́рчик — топоним в России:

 Керчик — река в Ростовской области.
 Керчик — станция в Ростовской области.

См. также 
 Мокрый Керчик 
 Сухой Керчик
 Керчик-Савров
 Керчикский